stop
 Stop (časopis) (Ljubljana)

Naselja u BiH:
 Stop (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica

sh:Stop